«Нехай тобі насниться сон про мене» — кінофільм режисера Антоніса Коккіноса, що вийшов на екрани в 1999 році.

Зміст 
Наближається день весілля архітектора Яніса. Але йому постійно сниться дивний сон, в якому він бачить не свою милу, уважну і приземлену наречену Анну, а прекрасну, чуттєву, загадкову незнайомку. Про роман з такою жінкою можна тільки мріяти. А з такими як Анна потрібно одружуватися. Що робити? Сон стає дійсністю в день весілля.

Ролі

Знімальна група 
 Режисер — Антоніс Коккінос
 Сценарист — Антоніс Коккінос, Нікос Панайотопулоса
 Продюсер — Маріетт Різенбек, Міхаель Ессер, Регіна Циглер

Посилання 
 

Фільми Німеччини 1999
Короткометражні фільми Німеччини
Фільми Греції